Adah Isaacs Menken – attrice, pittrice e poetessa statunitense
 Alan Menken – compositore, pianista e direttore d'orchestra statunitense 
 Carol Menken-Schaudt – ex cestista statunitense
 Marie Menken – regista e pittrice statunitense